Wöhrl steht für:
 Rudolf Wöhrl SE, ein deutsches Unternehmen

Wöhrl ist der Familienname folgender Personen:
 Dagmar Wöhrl (* 1954), deutsche Politikerin (CSU), MdB
 Gerhard Wöhrl (* 1944), deutscher Unternehmer, Sohn Rudolf Wöhrls
 Hanns Wöhrl (* 1890), deutscher Landrat
 Hans Rudolf Wöhrl (* 1947), deutscher Unternehmer, Sohn Rudolf Wöhrls
 Nicolas Wöhrl (* 1974), deutscher Physiker, Wissenschaftskommunikator, Podcaster und Science Slammer
 Rudolf Wöhrl (1913–2010), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Woerl
 Wöhrle